Um Grande Amor é o décimo segundo álbum de estúdio do cantor e senador brasileiro Marcelo Crivella, lançado em 2003 pela Line Records.

Faixas 

 "Um Grande Amor" (Marcelo Crivella/Carlos Colla) – 3:47
 "Nosso Sonho" (Marcelo Crivella/Michael Sullivan) – 3:59
 "Eu Gosto Tanto de Você" (Marcelo Crivella/Carlos Colla) – 4:00
 "Justiça" (Marcelo Crivella/Carlos Colla) – 3:49
 "O Amigo Mais Certo" (Marcelo Crivella) – 3:38
 "Oração ao Pai" (Marcelo Crivella) – 3:16
 "Pai e Mãe" (Marcelo Crivella/Marcelo Vieira) – 3:51
 "Minha Filha" (Marcelo Crivella) – 4:05
 "Eu Vejo Deus" (Marcelo Crivella/Michael Sullivan) – 3:19
 "Não Chora, Coração" (Marcelo Crivella) – 4:00
 "África" (Marcelo Crivella) – 3:32
 "Ao Pé da Cruz (Oração)" (Carlos Colla) –

Créditos 

 Direção Geral: Marcelo Crivella
 Coordenação de Produção: Amaury Machado
 Gravado nos Estúdios: Line Records, Ric Luna, AR, Mega, Yahoo
 Gravação Ao Vivo: Catedral de Nova Iguaçu
 Mixado nos Estúdios: Line Records, Mega, AR, Yahoo
 Técnicos de Gravação: Jackson Paulino, Rafael Azulay, Ric Luna, Edu de Oliveira, Pedro Motta e Everson Dias
 Técnicos de Mixagem: Marcelo Gama, Edu de Oliveira, Jackson Paulino, Rafael Azulay e Everson Dias
 Assistentes: Jorge Janarelli, João Paulo Gleck, Marco Hoffer, Fernando Fischgold e Sílvio Limeira
 Masterizado na Master House por Amaury Machado
 Arranjos: Eraldo Taylor/Marcelo Vieira (nas faixas 5, 6, 7, 8, 9 e 10), Tutuca Borba (nas faixas 1, 3 e 12), Yahoo (na faixa 2), Julinho Teixeira (na faixa 4), Lito Figueroa/Marcelo Vieira (na faixa 11)
 Teclados: Tutuca Borba (nas faixas 1, 3, 10 e 12), Rogério Vieira (nas faixas 5, 7 e 9), Victor Chicri (na faixa 2), Julinho Teixeira (na faixa 4), Lito Figueroa/Marcelo Vieira (na faixa 11)
 Cordas: Tutuca Borba (nas faixas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 12)
 Bateria: Valmir Bessa (nas faixas 8, 9 e 10), Sidão Pires (nas faixas 1 e 3), Marcelão (na faixa 2), Teo Lima (na faixa 4), Edmar Moura (na faixa 5), Natinho Battera (na faixa 7), Camilo Mariano (na faixa 11)
 Baixo: Marcos Nato (nas faixas 1, 3, 8 e 10), Jamil Joanes (nas faixas 4 e 11), Zé Henrique (na faixa 2), Pérson Tupinambá (na faixa 5), Marcus Salles (nas faixas 6, 7 e 9)
 Guitarra: Pedro Braga (nas faixas 1 e 11), Sérgio Knust (na faixa 2)
 Violões: Eraldo Taylor (nas faixas 6, 7 e 8), Pedro Braga (na faixa 1), Sérgio Knust (na faixa 2), Pablo Chies (na faixa 3), Zé Carlos (na faixa 4)
 Piano: Wandick (na faixa 6), Marcelo Vieira (na faixa 8)
 Sax: Sandro Guimarães (na faixa 3), Zé Canuto (na faixa 5), Lamir Teixeira (na faixa 6)
 Percussão: Zé Leal (nas faixas 7 e 10)
 Trompas: Diógenes (na faixa 8)
 Acordeon: Lenno Maia (na faixa 9)
 Cavaquinho e Banjo: Max Junior (na faixa 10)
 Vocais: Amaury Machado (nas faixas 1, 3, 5, 7 e 8), Nina Pancevski (nas faixas 1, 3 e 4), Rita de Cássia (nas faixas 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 11), Márcio Lott (nas faixas 1 e 3), Sérgio Knust (na faixa 2), Alessandra Maia (nas faixas 2, 5, 7 e 8), Zé Henrique (na faixa 2), Simiana Resende (na faixa 4), Marquinhos Nascimento/Wilian Nascimento/Henrique Nascimento/Gisele Nascimento/Eraldo Taylor (nas faixas 5, 6, 7, 8 e 10), Moisés Freitas (nas faixas 5, 6, 8 e 10), Késia (na faixa 8), Ngela/Ringo/Caio Flávio/Paulinho de Campos/Silvinha Araújo (na faixa 11)

Álbuns de 2003
Álbuns de música cristã contemporânea